Si-chu může znamenat

 Západní jezero – jezero v Chang-čou
 Si-chu (Če-ťiang) – městský obvod v provincii Če-ťiang
 Si-chu (Liao-ning) – městský obvod v provincii Liao-ning
 Si-chu (Ťiang-si) – městský obvod v provincii Ťiang-si